Mercerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mercerville (New Jersey)
 Mercerville (Ohio)